Ла Платаниљера има више значења:

 Ла Платаниљера (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Платаниљера (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Платаниљера, Ла Гранада (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику